Diese Liste enthält die genauen Standorte der 62 Stationen des preußischen optischen Telegrafen.

Literatur 
Manfred Menning, Andreas Hendrich (Hrsg.): Preußens Telegraphenlinie Berlin–Koblenz und Beiträge zur Geschichte und Geologie des Potsdamer Telegraphenbergs und seiner Umgebung/Telegraphenbuch III. Potsdam 2012, ISBN 978-3-00-039730-1; Präzise Koordinaten auf S. 13–19

Einzelnachweise 

!
Telegraf
Telegrafenstationen, Preussen
Telekommunikationsgeschichte (Deutschland)